Mrkos může být:

 Antonín Mrkos (1918–1996), český astronom
 Václav Mrkos (1759–1819) sběratel umění, kreslíř 
 Mrkos – planetka
 kometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková